Zornička, magyarországi szlovák nyelvű ifjúsági folyóirat (1864–1922)
 Zornička, szlovák képes irodalmi gyermeklap (1948–)